Exodictyon är ett släkte av bladmossor. Exodictyon ingår i familjen Calymperaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Exodictyon